L'ultima missione (Men of War) – film del 1994 diretto da Perry Lang
 Men of War – romanzo di fantascienza di Jerry Pournelle del 1993
 Men of War – videogioco strategico in tempo reale del 2009
 Men-of-war – plurale di man-of-war, tipo di nave da guerra

Pagine correlate 
Man of War (disambigua)
Man O' War